Erich Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Erich Ebeling (Altorientalist) (1886–1955), deutscher Assyriologe
 Erich Ebeling (Fußballspieler) (1922–2011), deutscher Fußballspieler